Му́каржовский () — чешская фамилия.

Известные носители 
 Мукаржовский, Йозеф (1851—1921) — чешский художник и иллюстратор.
 Мукаржовский, Ян (1891—1975) — чешский эстетик, литературовед, лингвист.